Губское — название населённых пунктов на Украине:

 Губское — село в Лубенском районе Полтавской области.
 Губское — село в Роменском районе Сумской области.